Comunas italianas
 Belforte all'Isauro — da região das Marcas
 Belforte del Chienti — da região das Marcas
 Belforte Monferrato — do Piemonte

Desambiguações de topônimos